Юксе́м () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на північ від Парижа, 60 км на північний захід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 489 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1368,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста Юксем 
 Юксем на сайті французького Національного інституту географії
 Юксем на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Юксем на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Юксем на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор